Buick Park Avenue (Ameryka Północna) – luksusowa limuzyna produkowana na rynek amerykański w latach 1990–2005.
 Buick Park Avenue (Chiny) – luksusowa limuzyna produkowana na rynek chiński w latach 2007–2013.